Die Cerveza Club Columbia Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2000 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Scottsdale die Franklin Templeton Tennis Classic gespielt, welche genau wie das Turnier in Bogotá zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel aus dem Jahr 1998 war der Argentinier Mariano Zabaleta, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte sein ungesetzter Landsmann Mariano Puerta, der damit seinen ersten Titel der Saison und den zweiten Titel seiner Karriere feiern konnte.
Im Doppel siegte die ebenfalls argentinische Paarung bestehend aus Pablo Albano und Lucas Arnold Ker. Sie traten damit die Nachfolge ihrer Landsmänner Diego del Río und dem diesjährigen Einzelsieger Puerta an. Während Puerta der Doppelkonkurrenz fernblieb, schaffte es del Río in diesem Jahr an der Seite seines Partners Eyal Ran nur in die zweite Runde, wo sie an den späteren Gewinnern scheiterten. Für Albano war es der erste Titel der Saison und der sechste seiner Karriere, Arnold Ker feierte mit diesem Erfolg ebenfalls den ersten und einzigen der Saison und den sechsten seiner Karriere. Es war ihr zweiter Titel, den sie mit dieser Konstellation gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Bogotá